Ernesto Augusto, Príncipe heredero de Hannover, 3º duque de Cumberland y Teviotdale (21 de septiembre de 1845 - 14 de noviembre de 1923), fue el mayor de los hijos y único varón del entonces Príncipe Heredero del Reino de Hannover, Jorge de Cumberland, futuro Jorge V de Hannover, y de la Princesa María de Sajonia-Altenburgo. Fue pretendiente al trono de Hannover como Ernesto Augusto II.

Biografía 
El príncipe Ernesto Augusto nació durante el reinado de Hannover de su abuelo paterno, el rey Ernesto Augusto y en el Reino Unido de la prima de su padre, la reina Victoria. A la muerte de su abuelo, en 1851, fue el príncipe heredero, y su padre el rey Jorge V. Pero solo gozó de este rango hasta 1866, cuando el Káiser Guillermo I de Alemania y su ministro Otto von Bismarck invadieron Hannover y lo anexionaron al Imperio alemán destronando a su padre el rey. La familia real hanoveriana partió al exilio en Austria y Francia, y no dejó jamás de reclamar sus derechos sobre el trono.

En 1878 muere el rey Jorge y Ernesto Augusto accede a la jefatura de la Casa de Hannover, y además hereda los títulos ingleses de Duque de Cumberland y Teviotdale y el título irlandés de Conde de Armagh, siendo Par del Reino Unido e Irlanda. Además la reina Victoria le nombra caballero de la Orden de la Jarretera.

A pesar de ser reconocido allende el La Mancha como un importante general y príncipe de sangre y par del reino, Ernesto Augusto de Hannover siempre se consideró un monarca alemán exiliado de su tierra, y por eso se asentó en Austria y no en Gran Bretaña. Siempre se negó a renunciar a sus derechos hereditarios. Cuando la muerte del duque Guillermo de Brunswick en 1884 abrió una pequeña esperanza de que el príncipe pudiera volver a Alemania, ya que era el único heredero de este primo lejano, Otto von Bismarck se encargó de eliminarlo de la sucesión como ya lo había hecho anteriormente con el Reino de Hannover.

En 1878 contrajo nupcias en Copenhague, capital de Dinamarca, con la princesa Thyra de Dinamarca, hija del rey Cristián IX, a quien había conocido 3 años antes, durante una visita a su primo el príncipe Alberto de Gales (futuro Eduardo VII) y a la esposa de éste la princesa Alejandra de Dinamarca, a la cual Thyra también visitaba. El matrimonio tuvo 6 hijos:

 María Luisa de Hannover (1879-1948), casada con el Margrave Maximiliano de Baden.
Jorge Guillermo, Príncipe Heredero de Hannover (1880-1912).
 Alejandra Luisa de Hannover (1882-1963), casada con el Gran Duque Federico Francisco IV de Mecklemburgo-Schwerin.
 Olga Adelaida de Hannover (1884-1958).
 Cristián Federico de Hannover (1885-1901).
 Ernesto Augusto de Hannover (1887-1953), futuro duque de Brunswick y rey titular Ernesto Augusto III de Hannover.

Tras años de pleitos dinásticos con la casa de Hohenzollern en 1913 llega la reconciliación a través del matrimonio de su hijo sobreviviente, Ernesto Augusto, y Victoria Luisa de Prusia, hija del káiser Guillermo II de Alemania, bisnieta de Guillermo I, el conquistador de Hannover. Con el matrimonio también viene la renuncia formal de Augusto al ducado de Brunswick el 24 de octubre de 1913, y gracias a esto su hijo se convierte en Duque de Brunswick el 1 de noviembre del mismo año.

Pero a los problemas en Alemania siguieron los problemas en Gran Bretaña. La Primera Guerra Mundial provocó una brecha entre la familia real británica y sus primos hanoverianos. El 13 de mayo de 1915 el rey Jorge V de Gran Bretaña ordenó la supresión del duque de Cumberland de la Orden de la Jarretera y el 28 de marzo de 1919 fue eliminado como Par del Reino Unido e Irlanda, perdiendo ese mismo día sus títulos.

El príncipe heredero de Hannover murió de un accidente cerebrovascular, sin título alguno, sólo reclamando su herencia, el 14 de noviembre de 1923 en su residencia en Gmunden, Austria.

Fue nombrado coronel del Ejército Británico en 1876. Fue ascendido a mayor general en 1886, teniente general en 1892 y general en 1898.

Distinciones honoríficas 
  Caballero gran cruz de la Orden Real Güélfica ().
  Caballero de la Orden de la Jarretera (, 1878).
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro ( Rama Española).

  Caballero de la Orden del Águila Negra ().
  Caballero de la Orden Militar de María Teresa ().
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona Wéndica ().

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Hannover
Fallecidos en Gmunden
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Príncipes de Hannover
Personas de la época victoriana
Personas de la época eduardiana
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Príncipes de Reino Unido
Caballeros de la Orden militar de María Teresa
Coroneles propietarios del Ejército austrohúngaro
Hannover, Ernesto Augusto 03

Personas del Reino de Hannover